Виктория Кобленко — нидерландская актриса, телеведущая и колумнист украинского происхождения.

Биография 
Родилась на Украине (г. Винница), а когда ей исполнилось 12 лет, родители переехали на постоянное место жительство в Нидерланды, с тех пор она проживает и работает в Голландии. В Лейденском университете Виктория изучала политологию и славистику.

На протяжении последних 20 лет Виктория сыграла во многих нидерландских телесериалах и фильмах. На русском языке Виктория дебютировала в телесериале «Наследство», который был отснят по заказу ОРТ (Первый канал) в 2009 году. Её партнерами по 16-ти серийному фильму стали Роман Мадянов, Александр Домогаров, Александр Балуев, Родион Нахапетов, Ада Роговцева, Елена Дробышева.

Также снималась в фильме «Сёстры Королёвы».

Премия лучшей актрисе на Нидерландском кинофестивале (2004).
Ещё она ведет колонку в местной газете и является ведущей популярного ток-шоу. 

В 2018 году сыграла главную роль в комедии канала СТС «Девушки не сдаются».

Фильмография

Фильмы

Роли

Примечания

Ссылки 

 www.victoriakoblenko.com 
 Twitter 
 Flickr